

Geografia

Australia 
 Stonehaven – località della City of Greater Geelong, nello stato di Victoria

Canada
 Stonehaven – località della Contea di Gloucester, nel Nuovo Brunswick

Regno Unito
 Stonehaven – località dell'Aberdeenshire (Scozia)

Stati Uniti
 Stonehaven – località della Carolina del Nord
 Stonehaven – località della Contea di New Castle, nel Delaware

Altro
 Visconte di Stonehaven – titolo nobiliare